Grumpelt ist der Name von

 Harry Grumpelt (18851973), US-amerikanischer Hochspringer
 Karl Grumpelt (1920–1998), deutscher Museumsleiter